Nordic Futsal Cup 2014 var den andra upplagan av Nordic Futsal Cup, och spelades i Hyvinge och Tammerfors i Finland. Turneringen vanns av Finland.

Tabell

Matcher

Källor
 Futsalplanet.com
 Resultat 
 Svenskfotboll.se

Futsalåret 2014
Internationella futsaltävlingar i Finland
2014
Sport i Hyvinge
Sportevenemang i Tammerfors
2014 i Finland